Яков Лурье:
 Лурье, Яков Моисеевич (1869—?) — российский издатель, редактор и журналист, медик.
 Лурье, Яков Соломонович (1921—1996) — советский филолог, историк культуры и литературовед.